Lachlan Macquarie (1762–1824) – brytyjski żołnierz i administrator kolonialny
 Macquarie – jezioro w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Macquarie – rzeka w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Macquarie – wyspa na Oceanie Spokojnym, należąca do australijskiego stanu Tasmania
 Macquarie – hrabstwo w stanie Nowa Południowa Walia w Australii
 Macquarie – okręg wyborczy do australijskiej Izby Reprezentantów
 Macquarie University – uczelnia wyższa w Sydney w Australii
 Port Macquarie – miejscowość w hrabstwie Macquarie w stanie Nowa Południowa Walia w Australii